INSR steht als Abkürzung für:

 Insulinrezeptor, dasjenige Membranprotein, an welches ausgeschüttetes Insulin bindet und wodurch es seine Wirkung entfaltet
 Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento, ein italienisches außeruniversitäres Forschungsinstitut für die Erforschung der Renaissance, Sitz in Florenz

INSR